Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Daviess () :
Comté de Daviess, situé dans l'État de l'Indiana ;
Comté de Daviess, situé dans l'État du Kentucky ;
Comté de Daviess, situé dans l'État du Missouri.